Група Б на АФК азијском купу 2011. године је друга од четири групе репрезентација на овом такмичењу. У овој групи су се нашли великани азијског фудбала : Јапан и Саудијска Арабија, а поред њих ту су и Сирија и Јордан. Утакмице се играју у периоду од 9. јануара до 17. јануара у Дохи и Ал Рајану на стадионима Ахмед Бин Али и Катар.

Времена у временској зони UTC+3.

Јапан — Јордан

Саудијска Арабија — Сирија

Јордан — Саудијска Арабија

Сирија — Јапан

Саудијска Арабија — Јапан

Јордан — Сирија

Референце 

АФК азијски куп
Спорт у 2011.